Ахремовецкий сельский Совет — административная единица на территории Браславского района Витебской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Ахремовцы.

Состав 
Ахремовецкий сельсовет включает 39 населённых пунктов:

 Ахремовцы — агрогородок
 Ахремовщина — хутор
 Гаврилово — хутор
 Гайлеши — деревня
 Гирдюши — деревня
 Гурка — деревня
 Дегтяри — деревня
 Довьяты Большие — деревня
 Довьяты Малые — деревня
 Жвирбли — деревня
 Заболотье — деревня
 Заборье — деревня
 Закорье — деревня
 Замошье — деревня
 Зимирка — деревня
 Зимники — деревня
 Каменка — деревня
 Кумша — деревня
 Лабутевцы — деревня
 Мазурино — деревня
 Мартиновцы — деревня
 Матеши — деревня
 Мелевцы — деревня
 Милаши — деревня
 Морозовщина — деревня
 Озеравцы — деревня
 Околица — деревня
 Ольгердово — деревня
 Переволока — хутор
 Петкунишки — деревня
 Полесье — хутор
 Прудинка — хутор
 Розета — деревня
 Рудава — деревня
 Рукши — деревня
 Самовольцы — деревня
 Сквартишки — деревня
 Укольск — деревня
 Шакуры — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Кисловщина — деревня
 Пьевцы — деревня
 Шараманка — деревня

См. также 
 Браславский район

Примечания 

Сельсоветы Браславского района